Velika nagrada Kanade 1999 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 13. junija 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:19,298
|
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:19,327
| +0,029
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:19,440
| +0,142
|-
! 4
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:19,729
| +0,431
|-
! 5
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:19,930
| +0,632
|-
! 6
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:20,158
| +0,860
|-
! 7
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:20,378
| +1,080
|-
! 8
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:20,459
| +1,161
|-
! 9
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:20,557
| +1,259
|-
! 10
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:20,829
| +1,531
|-
! 11
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:21,000
| +1,702
|-
! 12
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:21,076
| +1,778
|-
! 13
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:21,081
| +1,783
|-
! 14
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:21,094
| +1,796
|-
! 15
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:21,252
| +1,954
|-
! 16
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:21,302
| +2,004
|-
! 17
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:21,467
| +2,169
|-
! 18
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:21,571
| +2,273
|-
! 19
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:21,693
| +2,395
|-
! 20
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:22,613
| +3,315
|-
! 21
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:22,808
| +3,510
|-
! 22
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:23,387
| +4,089
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 69
| 1:41:35,727
| 2
| 10
|-
! 2
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 69
| + 0,782 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 69
| + 1,797 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 69
| + 2,392 s
| 13
| 3
|-
! 5
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 69
| + 2,805 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 69
| + 3,711 s
| 18
| 1
|-
! 7
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 5,004 s
| 4
|  
|-
! 8
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 68
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 9
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 68
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 67
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 11
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 65
| Zavore
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 50
| Zavore
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 41
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 34
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 29
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 22
| Prenos
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 14
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 14
| Krmiljenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 2
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 0
| Prenos
| 11
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999